Regionalliga 1975/76 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1975/76
 Handball-Regionalliga West 1975/76